Het wereldkampioenschap superbike van Brands Hatch 2006 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 6 augustus 2006 op Brands Hatch nabij West Kingsdown, Verenigd Koninkrijk.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Brands Hatch